Bei den X. Afrikaspielen 2011 in Maputo (Mosambik) haben die einzelnen Nationen folgende Medaillen gewonnen:

Endstand nach dem 18. September 2011.

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel
2011